

Toponymie 
 Baillif, commune française, située dans le département-région de la Guadeloupe
 Rivière du Baillif, cours d'eau s'écoulant intégralement sur la commune éponyme.
 Rue Baillif, une ancienne voie de Paris, supprimée dans les années 1920

Patronyme 

 Mathieu Baillif, auteur de bande dessinée suisse
 Pierre Claude Lebaillif ou Le Baillif (1772–1822), colonel, militaire français
 Roch Le Baillif (1540-1598), médecin français